Příjmení Klička nosí více významných osobností:

 Benjamin Klička – český lékař a spisovatel
 Hynek Klička – český novinář a politik
 Jiří Klička – český fotbalista
 Josef Klička – český hudební skladatel, varhaník a hudební pedagog
 Josef Klička mladší (1899–1978) – český hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog
 Václav Klička – český spisovatel a překladatel